Dit is een lijst van planetoïden 117501-117600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 117501 - || 2005 CQ22 || 1 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117502 - || 2005 CW22 || 1 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117503 - || 2005 CA23 || 1 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117504 - || 2005 CD23 || 1 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117505 - || 2005 CG25 || 4 februari 2005 || Palomar || NEAT
|-
| (117506) Wildberg || 2005 CO25 || 5 februari 2005 || Wildberg || R. Apitzsch
|-
| 117507 - || 2005 CT25 || 1 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117508 - || 2005 CA36 || 3 februari 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117509 - || 2005 CV36 || 3 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117510 - || 2005 CE40 || 5 februari 2005 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 117511 - || 2005 CD41 || 5 februari 2005 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig, V. L. Nixon
|-
| 117512 - || 2005 CZ42 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117513 - || 2005 CA43 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117514 - || 2005 CD49 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117515 - || 2005 CH49 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117516 - || 2005 CJ49 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117517 - || 2005 CE50 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117518 - || 2005 CW50 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117519 - || 2005 CM51 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117520 - || 2005 CP51 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117521 - || 2005 CU51 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117522 - || 2005 CB52 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117523 - || 2005 CD52 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117524 - || 2005 CA53 || 3 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117525 - || 2005 CJ53 || 3 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117526 - || 2005 CS57 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117527 - || 2005 CU58 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117528 - || 2005 CZ58 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117529 - || 2005 CM59 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117530 - || 2005 CP59 || 2 februari 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 117531 - || 2005 CU59 || 2 februari 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117532 - || 2005 CA60 || 3 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117533 - || 2005 CU62 || 9 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117534 - || 2005 CA64 || 9 februari 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 117535 - || 2005 CC67 || 9 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117536 - || 2005 CT67 || 2 februari 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117537 - || 2005 CH76 || 2 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117538 - || 2005 DU || 20 februari 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| (117539) Celletti || 2005 DJ1 || 17 februari 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl
|-
| 117540 - || 2005 EN || 1 maart 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117541 - || 2005 EQ || 1 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117542 - || 2005 EV || 2 maart 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117543 - || 2005 EM1 || 3 maart 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117544 - || 2005 EZ1 || 2 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117545 - || 2005 EN5 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117546 - || 2005 ET5 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117547 - || 2005 ES7 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117548 - || 2005 EY7 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117549 - || 2005 EH8 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117550 - || 2005 EU8 || 2 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117551 - || 2005 EL10 || 2 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117552 - || 2005 EC11 || 2 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117553 - || 2005 EZ11 || 2 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117554 - || 2005 EN13 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117555 - || 2005 EP13 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117556 - || 2005 EQ14 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117557 - || 2005 EG22 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117558 - || 2005 EN23 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117559 - || 2005 ED24 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117560 - || 2005 EL24 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117561 - || 2005 EY24 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117562 - || 2005 EB25 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117563 - || 2005 EK25 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117564 - || 2005 EW26 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117565 - || 2005 EN29 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117566 - || 2005 EG30 || 4 maart 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117567 - || 2005 EJ30 || 4 maart 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| (117568) Yadame || 2005 EK30 || 5 maart 2005 || Kitami || K. Endate
|-
| 117569 - || 2005 EO32 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117570 - || 2005 ET32 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117571 - || 2005 EQ33 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117572) Hutsebaut || 2005 EX33 || 8 maart 2005 || New Mexico Skies || A. Lowe
|-
| 117573 - || 2005 EG34 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117574 - || 2005 EJ34 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117575 - || 2005 EN34 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117576 - || 2005 EU34 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117577 - || 2005 EE35 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117578 - || 2005 ET35 || 4 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117579 - || 2005 EU35 || 4 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117580 - || 2005 EW36 || 4 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| (117581) Devinschrader || 2005 EG37 || 4 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117582) Kenjikawai || 2005 ED39 || 7 maart 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 117583 - || 2005 EN41 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117584 - || 2005 EP41 || 1 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 117585 - || 2005 EH43 || 3 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117586) Twilatho || 2005 EV43 || 3 maart 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 117587 - || 2005 EG46 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117588 - || 2005 EY46 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117589 - || 2005 EL48 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117590 - || 2005 EX48 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117591 - || 2005 EL50 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117592 - || 2005 ES51 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117593 - || 2005 EC52 || 3 maart 2005 || Catalina || CSS
|-
| 117594 - || 2005 EW53 || 4 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (117595) Jemmadavidson || 2005 EG62 || 4 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| (117596) Richardkuhns || 2005 EK64 || 4 maart 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 117597 - || 2005 ED65 || 4 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117598 - || 2005 EA69 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117599 - || 2005 EL69 || 7 maart 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 117600 - || 2005 EE71 || 2 maart 2005 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten